Palpa (distrito do Nepal)
Palpa (distrito do Peru)

Distrito Palpa